Ženská čtyřhra St. Petersburg Ladies Trophy 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do deblové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl ukrajinsko-rumunský pár Nadija Kičenoková a Ioana Raluca Olaruová, jehož členky nezasáhly do turnaje společně. Kičenoková do turnaje nezasáhla, spoluhráčkou Olaruové se stala její krajanka Sorana Cîrsteaová, se kterou byla vyřazena ve druhém kole Ruskami Potapovovou a Zvonarevovou.

Vítězem se stal nenasazený rusko-americký pár Anna Kalinská a Caty McNallyová, který ve finále zdolal polsko-novozélandský pár Alicju Rosolskou a Erin Routliffeovou. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–7(5–7) rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly při premiérové společné účasti první trofej. Kalinská na okruhu WTA Tour vybojovala třetí a dosud největší deblový titul a pro McNallyovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Veronika Kuděrmetovová /  Elise Mertensová (odstoupily)
  Ljudmila Kičenoková /  Jeļena Ostapenková (1. kolo)
  Sü I-fan /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2022